Le nativisme est un courant politique de pays peuplés d'immigrants (États-Unis d'Amérique, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) qui s'oppose à toute nouvelle immigration.
 Le nativisme est une théorie de psychologie selon laquelle certaines facultés sont présentes dans le cerveau à la naissance.